

Cinema 
 Sopravvissuti: 2 (The Cockleshell Heroes) - film del 1955 diretto da José Ferrer
 Alive - Sopravvissuti (Alive) – film del 1993 diretto da Frank Marshall
 Sopravvissuti (Z for Zachariah) – film del 2015 diretto da Craig Zobel
 Extinction - Sopravvissuti (Extinction) – film del 2015 diretto Miguel Ángel Vivas

Musica 
 Sopravvissuti  – album del 2003 dei Rappresaglia

Televisione 
 Sopravvissuti (Angel Flight Down) - film per la televisione del 1996 diretto da Charles Wilkinson
 Sopravvissuti - episodio del 1999 della terza stagione della serie televisiva Due per tre
 Sopravvissuti - serie televisiva italiana del 2022

Pagine correlate 
 I sopravvissuti (disambigua)
 Il sopravvissuto